Alexia von Wismar (* 14. März 1982 in Wermelskirchen, Nordrhein-Westfalen) ist eine deutsche Filmschauspielerin und Bloggerin.

Ausbildung 
Ihre ersten Schritte in der Film- und Fernsehbranche machte von Wismar hinter der Kamera. Ein halbes Jahr war sie als Praktikantin bei einer Dokumentationsserie von RTL Television angestellt. Drei Jahre ließ sie sich zur  IHK-geprüften Kauffrau für audiovisuelle Medien ausbilden und absolvierte im Anschluss 2007 an der Schauspielschule Film Acting School in Köln die Prüfung zur staatlich anerkannten Schauspielerin. Seit dieser Zeit wurde sie in einigen Fernseh- und Theaterproduktionen eingesetzt. Sie spielte unter anderem in Serienfolgen von Da kommt Kalle, Einsatz in Hamburg und Nord Nord Mord mit.

Privates 
Alexia von Wismar ist zweisprachig aufgewachsen. Ihre Mutter ist Französin, ihr Vater Deutscher. Sie hat einen Bruder.

Im Mai 2015 brachte von Wismar in Berlin ihr erstes Kind zur Welt. Der Vater ihres Kindes ist Benjamin Tewaag, mit dem sie eine Liebesbeziehung hatte.

Filmografie (Auswahl) 
 2008: Bye Bye Papa (Kurzfilm)
 2009: Da kommt Kalle (Regie: Thomas Jahn)
 2010: Wir müssen reden! (Regie: Valentin Holch)
 2011: Einsatz in Hamburg – Der Tote an der Elbe (Regie: Thomas Jahn)
 2013: Nord Nord Mord – Clüver und die fremde Frau  (Regie: Anno Saul)
 2013: Eingesperrt (Kurzfilm)
 2013: Alles Gute zum Geburtstag (Kurzfilm)
 2014: Vaterfreuden (Regie: Matthias Schweighöfer)
 2017: Scars of Xavier
 2019: Glück – Self Made Shorties

Sonstiges 
2021 bewarb sich von Wismar bei Miss Germany und landete unter 12.000 Bewerberinnen in den Top20.

Alexia von Wismar ist seit 2007 Mitglied im Bundesverband Schauspiel.

Weblinks 
 
 
 
 Alexia von Wismar bei castupload

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Blogger
Deutscher
Geboren 1982
Frau